Йон Корнеску (; 1820, Бухарест -1890, там же) — румынский военный и государственный деятель, министр обороны Объединённого княжества Валахии и Молдавии (1859), генерал.

Биография 
Представитель старого боярского рода Корнеску. Его брат Костаке был директором Национального театра в Бухаресте.

Был одним из первых румын, учившихся в Сомюре во Франции. Вернувшийся на родину, поселился в Молдавии. Вступил в армию, служил кавалерийским офицером, поднимаясь по военной иерархической лестнице, со временем стал полковником, затем генералом.

С 16 августа по 27 ноября 1859 года занимал пост военного министра Объединённого княжества Валахии и Молдавии.

В 1874 году отошёл из политической деятельности, посвятив своё время охоте, живописи и изучению военной техники. В 1885 году опубликовал труд на военную тему «Cele Trei arme întrunite sau tactica divisionară».

Литература 
 Dumitra Bulei, Georgeta Toma «Din istoricul unei familii dâmbovițene» în «Valahica», nr.15, Târgoviște, 1997.

Государственные деятели Румынии
Генералы Румынии
Министры обороны Румынии